«Прощай, оружие!» () — роман Эрнеста Хемингуэя, вышедший в 1929 году. Книга рассказывает о любви на фоне Первой мировой войны. Роман во многом является автобиографичным — Хемингуэй служил на итальянском фронте, был ранен и лежал в госпитале в Милане, где у него был роман с медсестрой.

Сюжет 
Американский архитектор Фредерик Генри отправляется добровольцем в Италию на фронт Первой мировой войны. Он служит командиром транспортного отделения санитарной части в звании лейтенанта. Здесь Фредерик знакомится с английской медсестрой госпиталя Кэтрин Баркли, и у них возникают чувства друг к другу. Вскоре после серии поражений союзнических армий и отступления Фредерик вынужден дезертировать, чтобы не стать жертвой нелепых обвинений итальянской полевой жандармерии в шпионаже из-за своего американского акцента. Вместе с Кэтрин он бежит в нейтральную Швейцарию, где, им кажется, находится спасение от жестокости мира и бессмысленных убийств. Но кажущееся счастье оказывается недолгим — Кэтрин, ещё в Италии забеременевшая от связи с Фредериком, умирает во время родов в швейцарском госпитале.

Персонажи 
 Фредерик Генри — главный герой, американский доброволец
 Кэтрин Баркли — медсестра
 Ринальди — итальянский военный врач
 Медсестра Фергюссон — подруга Кэтрин Баркли
 Полковой священник — священник, который был на фронте с Фредериком Генри.

Экранизации 
 1932 — Прощай, оружие! — фильм Фрэнка Борзейги, 4 номинации на «Оскар».
 1957 — Прощай, оружие! — фильм Чарльза Видора.
 1966 — Прощай, оружие! — сериал Рекса Такера.
 1970 — Прощай, оружие! — фильм-спектакль Александра Белинского.

Шон Хемингуэй, внук Эрнеста Хемингуэя, занимался изучением альтернативных вариантов окончания этого романа и назвал точное число переделанных концовок — 47.

Примечания 

Антивоенные романы
Романы Эрнеста Хемингуэя
Романы 1929 года
Литературные произведения модернизма
Книги о Первой мировой войне